PBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paama (Vanuatu)
 Peanut butter and jelly sandwich – panino statunitense
 Peter Bjorn and John – gruppo musicale svedese